Серге́й Бере́зин — имя и фамилия: Березин, Сергей Владимирович (1937—2019) — российский певец и композитор, народный артист Российской Федерации.
 Березин, Сергей Евгеньевич (род. 1960) — советский конькобежец, чемпион мира в забеге на 10 000 метров (1981).
 Березин, Сергей Евгеньевич (род. 1971) — российский хоккеист, правый нападающий.
 Березин, Сергей Иванович (род. 1960) — советский футболист.
 Березин, Сергей Михайлович (1937—2005) — инженер-конструктор стрелково-пушечного вооружения.